Gradac (pleme), crnogorsko pleme u lješanskoj nahiji.

Hrvatska:
 Gradac, gradić u Hrvatskoj, 42 km od Makarske i 13 km od Ploča.
 Gradac (Dubrovnik), park u Dubrovniku
 Gradac (Karlovac), gradska četvrt u Karlovcu
 Gradac (Pleternica), naselje u općini Pleternica
 Gradac (Ružić), središte općine Ružić
 Stari Gradac, naselje u općini Pitomača, do 1900. iskazivano pod imenom Gradac.

Bosna i Hercegovina:
 Gradac (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Gradac Cvilin, Foča
 Gradac (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Gradac na Drini, naselje u općini Foča
 Gradac, Rodijelj, u općini Foča
 Gradac kod Zavaita (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Gradac (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Gradac (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Gradac (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Gradac (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje
 Gradac (Neum, BiH), naselje u općini Neum
 Gradac (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Gradac (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Gradac (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Donji Gradac (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Donji Gradac (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg
 Gornji Gradac (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Gornji Gradac (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg
 Krehin Gradac, naselje u sastavu općine Čitluk
 Mostarski Gradac, naziv rimokatoličke župe u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji
 Gradac (krško polje), krško polje

Crna Gora:
 Gradac (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Gradac (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica
 Gradac (tvrđava)

Austrija:
 Graz, grad u Austriji; hrvatsko ime za ovaj grad u prijašnjim izvorima (do 1945.) je Gradac i Štajerski Gradac

Srbija:
 Gradac (rijeka), rijeka u Srbiji, pritoka Kolubare
Češka:

 Kraljičin Gradac, češ. Hradec Králové

Vidi 
 Gradec

Bilješke